Litmasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Litmasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Litmasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Litmasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Litmasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar